

Стражиця () — місто в Великотирновській області. Входить до складу общини Стражиця.
 Стражиця () — громада в складі Великотирновської області.
 Стражиця () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Балчик.